

Patronyme 

 Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866), philosophe, médecin et ophtalmologue suisse ;
 Julio Troxler (1926-1974), militant péroniste argentin ; 
 Seth Troxler (1986-), compositeur et disc jockey de musique électronique américain ;
 Simone Troxler (1996-), coureuse de fond suisse ;
 Tony Troxler (1918-1988), poète français.

Autres 
 Effet Troxler, illusion d'optique identifié par Ignaz Paul Vital Troxler.